Lady Love (Lou Rawls) - single van Lou Rawls
 Lady Love (album) - album van LeToya
 Lady Love (manga) - mangaserie